

Niemcy 
 Altenkirchen – dzielnica Braunfels
 Altenkirchen – powiat w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Altenkirchen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Altenkirchen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Altenkirchen-Flammersfeld – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Altenkirchen (Westerwald) – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, siedziba powiatu Altenkirchen
 Altenkirchen (Westerwald) – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Łukowice